Les Grandes Retrouvailles (By Dawn's Early Light) est un téléfilm de Arthur Allan Seidelman sorti en 2000
 Les Grandes Retrouvailles est le titre francophone canadien de A Mighty Wind, film américain réalisé par Christopher Guest, sorti en 2003.